Хуан Хосе Саэр (, 28 июня 1937, Серодино, провинция Санта-Фе, Аргентина – 11 июня 2005, Париж) – аргентинский писатель, один из крупнейших мастеров национальной словесности второй половины XX в.

Биография 
Выходец из семьи сирийских эмигрантов. В 1949 семья переехала в Санта-Фе. Изучал историю и теорию кино в Национальном университете Побережья (UNL) в Санта-Фе.

C 1968, получив стипендию, переехал в Париж, где с тех пор и жил. Преподавал литературу в университете Ренна. Скончался от рака лёгких.

Творчество 
Дебютировав в 1960 книгой рассказов В зоне, стоял в стороне от издательского бума латиноамериканской прозы этого периода. Испытал влияние нового романа. Известность и авторитет – как в Латинской Америке, так и в Европе – пришли к нему в 1980-х годах. Автор двенадцати романов, нескольких книг рассказов, стихотворных сборников, эссе. Действие практически всех произведений Саэра развивается в провинциальном городе Санта-Фе и его окрестностях, в этом плане его сравнивают с Джойсом и Фолкнером. Сам Саэр признавал глубокое воздействие на него Фолкнера, Конрада, Клода Симона.

Произведения Саэра переведены на основные европейские языки, несколько из них экранизированы.

Книги 

 1960: En la zona, 1957-1960 (новеллы)
 1964: Responso (роман)
 1965: Palo y hueso (новеллы)
 1966: La vuelta completa (роман)
 1967: Unidad de lugar (новеллы)
 1969: Cicatrices (роман)
 1974: El limonero real (роман)
 1976: La mayor (роман)
 1977: El arte de narrar: poemas, 1960-1975 (стихи)
 1980: Nadie nada nunca (роман)
 1983: El entenado (роман)
 1985: Las veredas de Saturno (сценарий, фильм Уго Сантьяго)
 1988: Glosa (роман)
 1988: La ocasión (роман, премия Надаля)
 1991: El río sin orillas: tratado imaginario (эссе об Аргентине)
 1993: Lo imborrable (роман)
 1994: La pesquisa (детективный роман)
 1997: El concepto de ficción (эссе)
 1997: Las nubes (роман)
 1999: La narración-objeto (эссе)
 2000: Lugar (новеллы)
 2005: La grande (незавершенный роман, посмертно)
 2005: Trabajos (эссе, посмертно)

Примечания

Литература 
 Fernández N. Narraciones viajeras: César Aira y Juan José Saer. Buenos Aires: Editorial Biblos, 2000
 Premat J. La dicha de Saturno: escritura y melancolía en la obra de Juan José Saer. Rosario: Beatriz Viterbo Editora, 2002
 Corbatta J. Juan José Saer, arte poética y práctica literaria. Buenos Aires: Corregidor, 2005
 Del recuerdo a la voz: homenaje a Juan José Saer. Los Polvorines: Universidad Nacional de General Sarmiento, 2005
 Pilipovsky de Levy С.I. Poética y representación: la narrativa de Juan Jose Saer. Tucumán: Universidad Nacional de Tucumán, 2006
 Riera G. Littoral of the letter: Saer's art of narration. Lewisburg: Bucknell UP, 2006

Ссылки 
 Некролог в газете Гардиан
 Сайт, посвященный писателю, тексты on line
 Страница на сайте Современная аргентинская литература
 Хуан Хосе Саэр на сайте IMDB

Писатели Аргентины
Испанские писатели